HMS Prinsessan Ulrika Eleonora kan syfta på:

 – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1680
 – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1692